Канильо () — одна из семи паррокий Андорры. Расположена на северо-востоке страны.

Административный центр — Канильо, маленький городок, расположенный в 5 км от горнолыжной станции Сольдеу. Основной достопримечательностью Канильо является ледовый дворец — Palau de Gel (бассейн 25 м, большой крытый каток, тренажёрный зал, сквош, сауна, зал игровых автоматов, ресторан и кафе).

Населённые пункты общины

Спорт 
В 1997 году Канильо принимал чемпионат мира по хоккею с шайбой (группа D). Это был хоккейный турнир самого высокого уровня в этой стране.

Примечания

Ссылки